Моногарово — название населённых пунктов в России:

 Моногарово — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Моногарово — деревня в Ливенском районе Орловской области.

См. также 
 Моногаров
 Миногарова